Фатеево — название населённых пунктов в России:

 Фатеево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Фатеево — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Фатеево — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Фатеево — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Фатеево — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Фатеево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Фатеево — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Фатеево — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Фатеево — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Фатеево — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Фатеево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.